Хшанув () — польские топонимы.

 Хшанув  — город, Хшанувский повят Малопольского воеводства Польши.
 Хшанув (Нижнесилезское воеводство) — местечко, гмина Кобежице, Вроцлавский повят, Нижнесилезское воеводство Польши. Расположено в 17 километрах от Вроцлава. До 1945 года — в Германии.
 Хшанув (гмина, Янувский повят) — сельская гмина, Яновский повят, Люблинское воеводство Польши.
 Хшанув (гмина, Хшанувский повят) — городско-сельская гмина, Хшанувский повят, Малопольское воеводство Польши.
 Хшанув (станция метро) — проектируемая станция линии M2 Варшавского метрополитена.